Les annélides sont des animaux protostomiens métamérisés vermiformes, autrement dit des « vers ». Ils vivent essentiellement dans l'eau (eau de mer comme la gravette ou eau douce comme la sangsue) même si certaines espèces comme les lombrics vivent dans le sol.

Caractéristiques des principaux groupes 
Les trois grandes classes sont :
 les Polychètes qui ont un développement post-embryonnaire indirect avec larve (trochophore) et métamorphose, et dont le corps est recouvert de nombreuses soies (ex : gravette et arénicole), 
 les Oligochètes, porteurs de soies moins abondantes (ex : lombric), 
 les Achètes, dépourvus de soies (ex : sangsues).

Oligochètes et Achètes peuvent être regroupés dans la catégorie des Clitellates. Ils possèdent un clitellum (renflement tégumentaire sécréteur de mucus) et ont un développement post-embryonnaire direct.

Certains annélides de la zone de balancement des marées ont une vie tubicole : dans des tubes calcaires (spirorbe, Pomatoceros) ou membraneux (spirographe, sabelle), parfois recouverts de grains de sable agglomérés (Lanice conchilega). D'autres creusent de simples galeries dans le sable comme l'arénicole Arenicola marina dont l'hémoglobine pourrait être utilisée comme substitut sanguin humain. Ce mode de vie les protège de la dessiccation à marée basse.

On suppose aujourd'hui que, du fait de la structure de ses sclérites, l'animal burgessien Wiwaxia était un annélide fossile.

Synapomorphies 
Les synapomorphies principales des annélides sont :
 la métamérie : organisation antéro-postérieure du corps en segments
 un système circulatoire clos
 la présence de soies (qui ont ensuite été perdues chez les achètes)

Description 

Les annélides sont métamérisés, c'est-à-dire que leur corps est constitué d'une succession de segments. Ces segments peuvent être identiques, on parle alors de métamérie homonome ou différents, on parle de métamérie hétéronome. Trois segments ne sont pas considérés comme des métamères (car ils ne possèdent pas de sacs coelomiques), il s'agit du premier (appelé ), du second () et du dernier (pygidium). Le prostomium porte les organes sensoriels, le péristomium porte la bouche et le pygidum, l'anus. Les seuls annélides à ne pas être segmentés sont les échiuriens et les sipunculiens.

Chaque métamère est composé de deux sacs cœlomiques remplis de liquide. Ces cavités jouent le rôle de squelette hydrostatique, protégeant les organes internes des chocs. Elles servent également au transport des hormones, ainsi que des gamètes chez certaines espèces.

Des métanéphridies permettent l'excrétion des déchets azotés (urée). Elles sont constituées d'une ouverture en entonnoir dans le sac cœlomique (appelée néphrostome), qui se prolonge en un tube et débouche sur un néphridiopore. Ces néphridies sont métamérisées, le néphrostome se trouve dans un segment n et le néphridiopore dans le segment n+1.

Tous les organes des annélides sont métamérisés sauf ceux issus de l'endoderme, il s'agit du tube digestif et des vaisseaux sanguins. Le tube digestif est néanmoins séparé en plusieurs parties, la cavité buccale, le pharynx, le jabot, le gésier et l'intestin. Chez les clitellates, la partie supérieure de l'intestin est replié sur elle-même, formant une gouttière. Ce repli permet d'augmenter la surface d'échange entre l'intestin et les vaisseaux sanguins, il est appelé typhlosolis.

Le système circulatoire est fermé, le sang ne s'étend pas librement entre les tissus mais progresse dans des vaisseaux et des artères. Les deux vaisseaux principaux sont le vaisseau sanguin ventral et le vaisseau sanguin dorsal. Ces deux vaisseaux sont reliés à l'avant du corps par des vaisseaux sanguins contractiles, les « cœurs latéraux ». Le sang des annélides est rouge, ce qui est dû à la présence d'hémoglobine. Celle-ci n'est pas contenue dans des globules rouges comme chez les mammifères mais circule librement dans le sang.

Les annélides possèdent un système nerveux ventral, ils sont dits hyponeuriens.

Leur épiderme est unistratifié (une seule couche de cellule). Il est recouvert d'une cuticule de chitine.

Mode de vie 
La plupart des annélides aquatiques se déplacent grâce à des parapodes. Certains sont sédentaires et vivent dans des tubes qu'ils ont construits avec de la vase ou du sable. Les annélides terrestres se déplacent par contractions (vers de terre) ou grâce à des ventouses (uniquement les sangsues).

Reproduction 
Les annélides sont en grande partie gonochoriques, sauf les clitellates qui sont hermaphrodites.

Certains annélides polychètes (les syllidiens) sont capables de réaliser une reproduction asexuée en se clivant en deux et en régénérant les parties manquantes.

Classification 

L'arbre phylogénétique du cladogramme mis à jour du phylum des Annélides.

Incertae sedis 
La famille des Lobatocerebridae n'a pas de position définie au sein des Annélides : elle est dite incertae sedis.

Du fait de leur absence de segmentation, les vers échiuriens et siponcles ont souvent été considérés comme des embranchements distincts des Annélides, mais les analyses de phylogénie moléculaire récentes semblent confirmer leur appartenance à cet embranchement.

Voir aussi

Articles connexes 
 Annelida (classification phylogénétique)
 Microchaetus rappi
 Photo-guide taxinomique du monde animal
 Photo-guide taxinomique de la faune et de la flore sous-marine

Références taxinomiques

Liens externes 
 
 Biblioworms : petite encyclopédie sur les vers et le lombricompostage (ou vermicompostage)

Notes et références 

Embranchement de protostomiens (nom scientifique)
Taxon décrit par Jean-Baptiste de Lamarck
Taxon décrit en 1802